

Cinéma 
 All About Eve est un film de Joseph L. Mankiewicz avec Bette Davis sorti en 1950.
 All About Eve est un film pornographique lesbien de Viv Thomas sorti en 2005.

Musique 
 All About Eve est un groupe de rock britannique fondé dans les années 1980.

Voir aussi 
 All About E est un film australien de Louise Wadley sorti en 2015.